Allenwood (Ierland), een plaats in het Ierse graafschap Kildare
Allenwood (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey